Теорема Пуанкаре про векторне поле
Теорема Пуанкаре — Бендиксона
Теорема Пуанкаре про класифікацію гомеоморфізмів кола
Гіпотеза Пуанкаре про гомотопічну сферу
Теорема Пуанкаре про повернення